Pojam Plan može imati višestruku uporabu:

Plan (ekonomija) - pisani dokument u managementu
Prostorni plan